

Мартьяново — присілок, Серпуховський район, Московська область
 Мартьяново — присілок, Шалинський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Мартьяновка
 Нове Мартьяново
 Старе Мартьяново